Кубок Італії з футболу 1990—1991 — 44-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 25 серпня 1990 року, а завершився 9 червня 1991 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Рома» виграла у «Сампдорії» і всьоме завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 серпня/2 вересня 1990

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 серпня/1 вересня 1990

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>26 серпня/2 вересня 1990

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/12 вересня 1990

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5 вересня/10 жовтня 1990

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/21 листопада 1990

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/22 листопада 1990

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/23 січня 1991

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/20 лютого 1991

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/20 лютого 1991

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12 березня/3 квітня 1991

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13 березня/2 квітня 1991

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 травня/9 червня 1991

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 

1990–1991
Італія
Італія
1990 в італійському спорті
1991 в італійському спорті